A Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO) é uma sociedade médica, civil e sem fim lucrativo, que tem por finalidade estimular o desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com a doação e transplante de órgãos no Brasil.

Brasil Verde 
A Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos realiza anualmente no mês de setembro a Campanha Nacional de Doação de Órgãos, em apoio à lei nº 15.463, de 18 de Junho de 2014, que Instituiu o mês da doação de órgãos, denominado “Setembro Verde”.

Dessa forma, a ABTO institui, em 2015, a Campanha “Brasil Verde”, iluminando os principais monumentos e pontos turísticos das cidades brasileiras.

Os estados e monumentos estão participando 
Acre: Palácio Rio Branco

Alagoas: Monumento Teotônio Vilela, Memorial à República, Secretária da Saúde

Amazonas: Teatro Amazonas

Bahia: Hospital Dom Pedro Alcântara

Ceará: Casa Amarela do Instituto Dr. Jose Frota

Espírito Santo: Prefeitura Municipal de Vitória, HPM- Hospital da Polícia Militar, Monumento na Praça Oito, Hospital Meridional, Hospital Estadual Central, Centro integrado de Atenção a Saúde

Goiás: CRER - Centro de Reabilitação e Readaptação Henrique Santillo, IPASGO, HGG, UNIMED, Assembleia Legislativa, HUGO

Maranhão: Câmara dos Vereadores

Minas Gerais: Obelisco, Santa casa de BH, Cidade Administrativa do Governo do Estado, Cristo Redentor de Juiz de Fora, Sede dos Correios

Mato Grosso do Sul: Obelisco

Pará: Tribunal de Justiça do Estado, Hemocentro Hemopa

Paraíba: Outdoor no shopping

Paraná: Jardim Botânico, Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória (Maringá-PR)

Pernambuco: Caixa d'água do Alto da Sé, Monumento da integração em Petrolina, Prefeitura Municipal de Petrolina, Hospital Jaime da Fonte

Piauí: Ponte Estaiada

Rio de Janeiro: Cristo Redentor

Rio Grande do Norte: Prefeitura de Natal, Pórtico dos Reis Magos, Ponte Newton Navarro

Rio Grande do Sul: INSCER - Instituto do Cérebro, Ministério Público do Rio Grande do Sul, Assembléia Legislativa do RS, Ordem dos Advogados do RS, Estádio Arena do Grêmio, Secretaria da Saúde de Caxias do Sul, Secretaria de Turismo de Canela, Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves

Rondonia: Catedral de Porto Velho, As Três Caixas d'Água

Santa Catarina: Ponte Hercílio Luz, Catedral Metropolitana

São Paulo: Ponte das Bandeiras, Monumento das Bandeiras, FIESP (dia 09/09), Hospital e Clínica de Olhos de Jundiaí

Sergipe: Arco da Atalaia

Ligações externas
Página da ABTO

Associações médicas do Brasil
Medicina de transplantes